Botz ist der Familienname folgender Personen:

 Elisabeth Botz (1883–1964), deutsche Schauspielerin

 Gustav Botz (1857–1932), deutscher Schauspieler
 Johann Gottlieb Heinrich Botz (1777–1846), Forstvorsteher
 Robert Allan Botz (* 1935), US-amerikanischer Baseballspieler
 Thorsten Botz-Bornstein (* 1964), deutscher Philosoph

Siehe auch:
 Bots (Begriffsklärung)
 Botts
 Boz
 Bozz
 Bohtz